Мария Андреевна Дубровина (род. 1924) — главный врач Грачевского района Оренбургской области, Герой Социалистического Труда (1969).

Биография 
Родилась в 1924 году в селе Анастасьевка Степного района Актюбинской области Киргизской АССР в многодетной семье крестьянина.

В 1947 году — окончила Чкаловский медицинский институт, затем работала участковым врачом в село Ташлы Ташлинского района Чкаловской области.

С 1948 по 1954 годы — главный врач Грачевской районной больницы Чкаловской области.

С 1954 по 1958 годы — заведующая Грачевским райздравотделом Чкаловской (с декабря 1957 года — Оренбургской) области, а с 1958 года — главный врач Грачевского района Оренбургской области.

Под её управлением в районной больнице была усовершенствована материальная база, улучшено профилактическое обслуживание населения, оказывалось стопроцентное родовспоможение, значительно снизилась детская смертность.

Инициатор профилактических мероприятий по снижению сельскохозяйственного травматизма и заболеваемости с временной утратой трудоспособности.

В качестве хирурга было проведено более девяти тысяч операций.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1969 года за большие заслуги в области охраны здоровья советского народа Дубровиной Марии Андреевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1979 года — на пенсии, но ещё десять лет трудилась главным врачом района, а затем хирургом.

Многократно избиралась членом Оренбургского обкома и Грачевского райкома КПСС, депутатом областного Совета народных депутатов, депутатом Грачевского райсовета.

Живёт в городе Оренбург.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1969)
 Орден Ленина (1969)
 Заслуженный врач РСФСР (1962)

Литература 
 Россовский В. П.,  Дубровина Мария Андреевна, Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.

Ссылки 
 

Медики СССР
Врачи СССР